Wodna Skała – skała wspinaczkowa w Dolinie Brzoskwinki na Wyżynie Olkuskiej
 Wodna Skała – skała wspinaczkowa w Dolinie Szklarki na Wyżynie Olkuskiej
 Wodna Skała – skała wspinaczkowa na wzniesieniu Kołoczek na Wyżynie Częstochowskiej